Храброво — название географических объектов.

Населённые пункты

Болгария 
 Храброво — село в Варненской области.
 Храброво — село в Добричской области.

Россия 
 Храброво — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Храброво — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Храброво — село в Дмитровском районе Московской области.
 Храброво — деревня в Можайском районе Московской области.
 Храброво — деревня в городском округе Озёры Московской области.
 Храброво — деревня в Талдомском районе Московской области.

Другое 
 Храброво — историческая усадьба в Московской области.
 Храброво — международный аэропорт рядом с Калининградом.